Башки́рова — фамилия. Мужская форма — .

 Известные носительницы 
 Башкирова, Галина Борисовна (род. 1938) — советская и российская писательница, журналист, популяризатор науки.
 Башкирова, Елена Дмитриевна (род. 1958) — советская и российская пианистка.
 Башкирова, Ирина Кимовна (род. 1952) — российский дипломат.